El columpio puede referirse a:

 Columpio, diversión infantil;

 El columpio (1750-1752), cuadro de Jean-Honoré Fragonard - Museo Thyssen-Bornemisza;
 El columpio (1767), cuadro de Jean-Honoré Fragonard - Colección Wallace, Londres;
El columpio (1779), cartón para tapiz de Francisco de Goya - Museo del Prado, Madrid;
El columpio (1787), cuadro de Francisco de Goya;
 El columpio (1992), película cortometraje de Álvaro Fernández Armero.